Жеральди́н Пела́с (; 8 января 1971, Марсель, Буш-дю-Рон, Франция) — французская актриса.

Биография 
Жеральдин Пелас родилась 8 января 1971 года в Марселе (департамент Буш-дю-Рон, Франция).

Карьера 
Жеральдин дебютировала в кино в 1988 году, сыграв роль танцовщицы в фильме «Три места для 26». В 1995 году Пелас сыграла роль Доньи Аны в фильме «Дон Жуан де Марко». Всего она сыграла более чем в 40 фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
Жеральдин замужем за актёром Кристофером Томпсоном (род.1966). У супругов есть две дочери — Мэделин Томпсон (род.1999) и Маргерит Томпсон (род.2001).

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Франции‎